Christoph Gawlik (né le  à Deggendorf en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2003 avec les Adler Mannheim dans le Championnat d'Allemagne de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Adler Mannheim || DEL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Eisbären Berlin || DEL ||20 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Eisbären Junior Berlin || Oberliga ||13 ||5 ||4 ||9 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Eisbären Berlin || DEL ||48 ||12 ||11 ||23 ||32 ||9 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2005-2006 || Eisbären Junior Berlin || Oberliga ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Eisbären Berlin || DEL ||32 ||6 ||6 ||12 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Eisbären Berlin || DEL ||31 ||4 ||6 ||10 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Lions de Francfort || DEL ||49 ||9 ||11 ||20 ||40 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010 || Lions de Francfort || DEL ||51 ||20 ||28 ||48 ||34 ||4 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2010-2011 || ERC Ingolstadt || DEL || 45|| 9|| 28|| 37|| 61|| 4|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
|2011-2012 || ERC Ingolstadt || DEL || 48|| 11|| 9|| 20|| 8|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || ERC Ingolstadt || DEL || 39|| 7|| 15|| 22|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || ERC Ingolstadt || DEL || 42|| 3|| 3|| 6|| 14|| 21|| 5|| 1|| 6|| 32
|-
| 2014-2015 || ERC Ingolstadt|| DEL ||49 || 10|| 9||19 ||14 ||18 || 3|| 4|| 7||16
|-
| 2016-2017 || Düsseldorfer EG|| DEL ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Löwen Frankfurt||  DEL2 ||21 ||6 ||13 ||19 ||12 ||11 ||4 ||5 ||9 ||9
|-
| 2017-2018 || Krefeld Pinguine || DEL ||43 ||8 ||13 ||21 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Deggendorfer SC || DEL2 ||40 ||10 ||18 ||28 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Deggendorfer SC || DEL2 ||22 ||17 ||23 ||40 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en août 1987
Naissance à Deggendorf
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du Deggendorfer SC
Attaquant de hockey sur glace